Straight Shooter peut faire référence au titre de plusieurs œuvres :

En musique 
 Straight Shooter, le deuxième album du groupe de hard rock britannique Bad Company

Au cinéma 
 Straight Shooter, un western de Sam Newfield, sorti en 1939 ;
 Straight Shooter, un film d'action allemand de Thomas Bohn, sorti en 1999 ;

Voir aussi 
 Straight Shooters, un dessin animé de la série des Donald Duck, produit par Walt Disney Productions et sorti en 1947.